Hárán vagy Árán (héberül: ), Terah fia és Ábrahám testvére. A fia, Lót által Hárán volt a moábiták és az ammóniak, lánya Milká által pedig pedig az arámiak őse.

Hárán és családja 
Terah, Noé fiának Sémnek leszármazottja volt, valamint Ábrahám, Nákhor és Hárán apja. Lakóhelyük nem egészen biztos, de általában Mezopotámiát tekintik annak. Lót és Milká mellett még egy lánya Jiská volt.

Miután Hárán még apja előtt meghalt, családja Kánaán, az ígéret földje felé utazott. Terah azonban megállt Harránban és ott letelepedett Nákhorral és Milkával, míg Lót elkísérte Ábrahámot a Kánaánba.

A kereszténység szerint, Dávid utódjaként jogi értelemben Jézust Hárán leszármazottjának tekintik. Dávid dédnagyanyja Ruth moábita és ennélfogva Lót leszármazottja. Salamon felesége Naamá, Roboám anyja és Júda minden későbbi királyának őse, ammonita volt és így szintén Hárántól származott.

Etimológia 
A Hárán név valószínűleg a har = „hegy” héber szóból származik, nevekhez kapcsolódó nyugat-sémi utótaggal anu/i/a. Így azt sugallják, hogy „hegymászót” jelenthet. A Háránra emlékeztető személynevek közé tartozik a ha-ri és a ha-ru, a Kr. e. II. évezredi Mári és Alalah szövegek illetve a ha-ar-ri az egyik Amarna levél szerint - de jelentése bizonytalan. A Hárán kezdeti formája megtalálható a föníciai hr-b'l valamint a Gibeonból származó hryhw izraelita személynévben is.

Családfája

Fordítás

Jegyzetek

További információk 
 Szentírás.hu

Ószövetségi személyek